Елеонора Шиканедер (1751—1821) — австрійська сценічна актриса та керівниця театру.
 Емануель Шиканедер (1751—1812) — німецький оперний співак (баритон), імпресаріо, драматург і лібретист.
 Якуб Шиканедер (1855—1924) — художник побутового жанру.